Edinburg ist der Name folgender Orte:

 Edinburg (Jūrmala), deutscher Name eine Ortsteiles von Jūrmala in Lettland, heute Dzintari
 Edinburg (Maine), ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Maine
 Edinburg (Mississippi), ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Mississippi
 Edinburg (New York), ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat New York
 Edinburg (North Dakota), ein Ort im  US-amerikanischen Bundesstaat North Dakota
 Edinburg (Texas), ein Ort im  US-amerikanischen Bundesstaat Texas
 Edinburg (Virginia), ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Virginia

Siehe auch
 Edinburgh engl., Edinburg dt., zweitgrößte Stadt in Schottland
 New Edinburg, ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas